Macdonough ist der Familienname folgender Personen:

 Harry Macdonough (1871–1931), kanadischer Sänger (Tenor)
 Thomas Macdonough (1783–1825), US-amerikanischer Marineoffizier